Le tournoi de tennis de Bucarest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, se dispute du 13 au .

Anna Karolína Schmiedlová remporte le simple dames. En finale, elle bat Sara Errani, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Oksana Kalashnikova et Demi Schuurs.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bucarest
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Bucarest
Sport en Roumanie en 2015
Tennis en juillet 2015